Джумблат — фамилия, принадлежащая представителям влиятельного клана ливанских друзов.

Известные носители фамилии:
 Джумблат, Валид
 Джумблат, Камаль